Ла Вирхинија има више значења:

 Ла Вирхинија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вирхинија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вирхинија (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику